Das Mehrkampf-Meeting Ratingen (auch Stadtwerke Mehrkampf-Meeting Ratingen und bis 2015 Erdgas Mehrkampf-Meeting Ratingen) ist ein Leichtathletikwettbewerb in der nordrhein-westfälischen Stadt Ratingen. Der hochklassige Zehnkampf- und Siebenkampf-Wettkampf wird seit 1997 jährlich zwischen Mai und Juli im Städtischen Stadion durchgeführt. Das Meeting ist Teil der World Athletics Challenge - Combined Events und gilt nach Götzis als zweitstärkstes Mehrkampf-Meeting.

Siegerliste

Einzelnachweise

Weblinks 
 Stadtwerke Mehrkampf-Meeting Ratingen 2019
 
 Gesamtergebnisse 2018, 2017, 2016, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
 Ergebnislisten Männer Zehnkampf 2022, 2021, 2019, 2015, 2014
 Ergebnislisten Frauen Siebenkampf 2022, 2021, 2019, 2015, 2014

Leichtathletikwettbewerb in Deutschland
Sport (Ratingen)
Sportveranstaltung im Kreis Mettmann
Erstveranstaltung 1997